«Убийство на поле для гольфа» () — третий детективный роман Агаты Кристи, написанный в 1923 году, впервые опубликованный в США издательством Dodd, Mead and Company, и в Великобритании издательством The Bodley Head в том же году. В СССР впервые опубликован в 1982 году издательством Физкультура и спорт, в сборнике «Спортивный детектив». Роман из серии об Эркюле Пуаро с участием капитана Гастингса.

Сюжет 
Роман начинается с того, что Гастингс знакомится с молодой женщиной в поезде Париж-Кале, в которую безнадежно влюбляется. Её зовут Далси Дювин (псевдоним — Синдерелла).

По приезде Гастингс узнает, на своей вилле «Женевьева» убит французский олигарх Поль Рено. За день до смерти он отправил письмо легендарному детективу Эркюлю Пуаро, с просьбой приехать к нему на виллу. 
Пуаро не успевает. Ночью на месье Рено и его жену нападают двое неизвестных. Мадам Рено связывают, а мужа уводят. Позднее его, убитого ножом в спину, обнаружат на недостроенном поле для гольфа. Пуаро выясняет, что за две недели до гибели, Рено изменил своё завещание. По новому завещанию всё своё имущество он завещал своей жене, и практически ничего не оставил своему сыну.

На месте преступления обнаружены часы убитого, которые, хотя и разбиты, продолжают идти, но спешат ровно на два часа. У Пуаро возникает много вопросов. В частности, его удивляет, что слуги ничего не слышали, что тело было оставлено там, где его быстро найдут, что часы спешат.

Цитата

Персонажи 
 Эркюль Пуаро
 Артур Гастингс
Обитатели Виллы «Женевьева»
 Поль Рено — хозяин виллы, впоследствии убит.
 Элоиза Рено — его жена
 Жак Рено — их сын
 Франсуа́за Арише́ — слуга
 Леони́ Ула́р — молодая горничная
 Дени́за Ула́р — её сестра, также горничная
 Габриэль Стонор — секретарь Рено
Обитатели Виллы «Маргарита»
 Мадам Добрей — соседка Поля
 Марта Добрей — её дочь
Прочие персонажи
 Люсьен Бекс — комиссар полиции
 Месье Оте — следователь магистрата
 Месье Жиро — детектив
 Доктор Дюран — местный врач
 Белла Дювин — актриса, невеста Жака Рено.
 Далси Дювин — её сестра, будущая жена Гастингса
 Мэтр Гросье — адвокат Рено
 Джэпп — инспектор Скотланд-Ярда.

Экранизация 
Роман лёг в основу финального третьего эпизода 6-го сезона британского телесериала Пуаро Агаты Кристи. Роль Эркюля Пуаро исполнил Дэвид Суше. Сюжет фильма отличается от романа.
 В частности, Пуаро и Гастингс отдыхают во Франции, а не едут туда по приглашению Рено.
 Рено является хозяином гостиницы, в которой живут Пуаро и Гастингс.
 Также в доме Рено всего одна слуга — Леони, а Дениза, старая Франсуаза отсутствуют.
 Образ Далси вообще упразднен, а Белла, невеста младшего Рено, оставляет его ради Гастингса.
 Многие сцены из романа убраны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Агата Кристи. Убийство на поле для гольфа

Эркюль Пуаро
Романы Агаты Кристи
Романы 1923 года
Британские романы 1923 года